Florian Bruns, footballeur allemand ;
 George Bruns, compositeur américain ;
 Hans-Günther Bruns, footballeur allemand ;
 Ludwig Bruns (1858-1916), neurologue allemand ;
 Philip Bruns, acteur américain ;
 Tobias Bruns, artiste, photographe et peintre allemand ;
 Ulrike Bruns, athlète est-allemande.
Patronyme anglais
Patronyme allemand